UOP steht für:
 UOP (Unternehmen), früher Universal Oil Products, Unternehmen für Raffinerietechnologie
 Ukroboronprom, ein ukrainisches Rüstungsunternehmen
 University of the Pacific, private Universität in Stockton, Kalifornien
 University of Plymouth
 University of Portsmouth
 University of Pretoria, siehe Universität Pretoria
 Unteroffiziere ohne Portepee, Dienstgradgruppe im Militär
 Urząd Ochrony Państwa (dt.: Amt für Staatsschutz), ehemaliger polnischer Geheimdienst (1990–2002)
 User Operation Prohibitions, die Einschränkung von Funktionen einer DVD als Verfahren der digitalen Rechteverwaltung

UOP